Метшк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Метшк, Фридо (1916—1990) — нижнелужицкий писатель, поэт, историк, переводчик, редактор и педагог.
 Метшк, Юро (1954—2022) — лужицкий композитор, лауреат национальной серболужицкой премии имени Якуба Чишинского.